Alexander Yellen (1981) – regista e direttore della fotografia statunitense
 Jack Yellen, propr. Jacob Selig Yellen (1892-1991) – paroliere, compositore e sceneggiatore statunitense
 Janet Yellen (1946) – economista, accademica e politica statunitense